8. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 2. – 12. prosince 1982 v Maďarsku. Mistrovství se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do finálové skupiny. Týmy, které v základní skupině skončily na třetím a čtvrtém místě, hrály ve skupině o 7. – 12. místo. Mistrem světa se stal tým Sovětského svazu.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A 

 NDR –  Norsko 16:14 (8:6)

2. prosince 1982 – Budapešť

 Maďarsko –  USA 22:4 (15:1)

2. prosince 1982 – Budapešť

 NDR –  USA 26:4 (10:4)

3. prosince 1982 – Budapešť

 Maďarsko –  Norsko 24:18 (5:9)

3. prosince 1982 – Budapešť

 Norsko –  USA 25:13 (11:5)

5. prosince 1982 – Budapešť

 Maďarsko –  NDR 17:17 (8:7)

5. prosince 1982 – Budapešť

Skupina B 

 SSSR –  Bulharsko 22:12 (13:5)

2. prosince 1982 – Miškolc

 Korejská republika –  Rumunsko 22:22 (11:10)

2. prosince 1982 – Miškolc

 SSSR –  Korejská republika 23:21 (10:10)

3. prosince 1982 – Debrecín

 Rumunsko –  Bulharsko 18:17 (6:9)

3. prosince 1982 – Debrecín

 SSSR –  Rumunsko 20:16 (10:5)

5. prosince 1982 – Miškolc

 Korejská republika –  Bulharsko 26:23 (14:11)

5. prosince 1982 – Miškolc

Skupina C 

 Jugoslávie –  SRN 21:16 (12:8)

2. prosince 1982 – Zalaegerszeg

 Československo –  Kongo 30:13 (11:5)

2. prosince 1982 – Zalaegerszeg

 Jugoslávie –  Kongo 37:11 (17:4)

3. prosince 1982 – Pécs

 Československo –  SRN 18:17 (10:10)

3. prosince 1982 – Pécs

 SRN –  Kongo 32:10 (13:4)

5. prosince 1982 – Zalaegerszeg

 Jugoslávie –  Československo 22:16 (11:7)

5. prosince 1982 – Zalaegerszeg

Finále 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

 Československo –  NDR 15:14 (6:8)

7. prosince 1982 (17:00) – Budapešť

 Jugoslávie –  Korejská republika 27:25 (16:15)

7. prosince 1982 (18:30) – Budapešť

 Maďarsko –  Československo20:17 (11:7)

7. prosince 1982 (20:00) – Budapešť

 NDR –  Československo 23:18 (14:7)

8. prosince 1982 (17:00) – Budapešť

 SSSR –  Jugoslávie 21:19 (10:8)

8. prosince 1982 (18:30) – Budapešť

 Maďarsko –  Korejská republika 31:25 (18:12)

8. prosince 1982 (20:00) – Budapešť

 NDR –  Korejská republika 28:22 (14:12)

10. prosince 1982 – Budapešť

 SSSR –  Československo 14:12 (9:6)

10. prosince 1982 (18:30) – Budapešť

 Maďarsko –  Jugoslávie 16:17 (9:10)

10. prosince 1982 (20:00) – Budapešť

 Jugoslávie –  NDR 17:17 (9:5)

12. prosince 1982 (14:30) – Budapešť

 Československo –  Korejská republika 20:19 (13:8)

12. prosince 1982 (16:00) – Budapešť

 Maďarsko –  SSSR 15:13 (6:6)

12. prosince 1982 (17:30) – Budapešť

O 7. – 12. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

 Norsko –  Kongo 28:14 (13:7)

7. prosince 1982 – Szolnok

 Rumunsko –  USA 34:15 (18:9)

7. prosince 1982 – Szolnok

 SRN –  Bulharsko 18:15 (9:8)

7. prosince 1982 – Szolnok

 Norsko –  Bulharsko 22:19 (10:7)

8. prosince 1982 – Eger

 Rumunsko –  SRN 18:18 (9:7)

8. prosince 1982 – Eger

 USA –  Kongo 19:16 (9:7)

8. prosince 1982 – Győr

 Norsko –  SRN 18:15 (10:6)

10. prosince 1982 – Veszprém

 Rumunsko –  Kongo 35:14 (16:7)

10. prosince 1982 – Veszprém

 Bulharsko –  USA 19:15 (14:8)

10. prosince 1982 – Veszprém

 Norsko –  Rumunsko 16:16 (8:8)

11. prosince 1982 – Budapešť

 SRN –  USA 27:14 (14:8)

11. prosince 1982 – Budapešť

 Bulharsko –  Kongo 31:20 (13:9)

11. prosince 1982 – Budapešť

Soupiska 
1.  SSSR

 Trenér: Igor Turčin

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1982
Házená v Maďarsku
Sport v Maďarsku v roce 1982
Sportovní události v Budapešti